Fjällnäs (Härjedalen) een wintersportgebied binnen de gemeente Härjedalen
Fjällnäs (Gällivare); een dorp binnen de Gällivare (gemeente);
Fjällnäs; een wijk van Gällivare (plaats);
Fjällnäs Kasteel; een kasteel/hotel in het natuurreservaat Dundret, even ten zuiden van Gällivare (plaats).